Ниже представлен список наиболее заметных рекордов, относящихся к самой престижной кинопремии в мире — «Оскар».

Наибольшее количество наград 
 11 «Оскаров» на одной церемонии награждения завоевали фильмы: Бен-Гур (1959), Титаник (1997) и Властелин колец: Возвращение короля (2003). Последний также получил награды во всех номинациях, в которых был представлен и стал первым фильмом в жанре фэнтези, получившим «Оскар» в номинации «Лучший фильм года». Бен-Гур — единственный из тройки фильм, актёры которого удостоились «Оскаров» за исполнение своих ролей.
 Уолт Дисней (мультипликатор, режиссёр, актёр, сценарист и продюсер) — 26 статуэток «Оскара» (номинировался на 59; 23 — состязательных и 3 — почётных; кроме того, является лауреатом награды имени Ирвинга Тальберга, которая обладает статусом «Оскара», но не представляет собой привычную статуэтку). Также он получил 4 «Оскара» за один год.
 Седрик Гиббонс (арт-директор, дизайнер статуэтки «Оскар») — 11 «Оскаров» (номинирован на 39).
 Деннис Мьюрен (спецэффекты) — 9 «Оскаров» (из них 6 — состязательных); наибольшее среди ныне живущих лауреатов.
 Альфред Ньюман (кинокомпозитор, дирижёр и аранжировщик) — 9 «Оскаров».
 Эдит Хэд (художница по костюмам) — 8 «Оскаров» (наибольшее количество среди женщин).
 Алан Менкен (композитор) — 8 «Оскаров» (все состязательные).
 Билли Уайлдер (режиссёр) — 7 «Оскаров» (1 — «Лучший фильм», 2 — «Лучший режиссер», 3 — «Лучший сценарий», 1 — премия имени Ирвинга Тальберга).
 Ричард Дэй (художник-постановщик) — 7 «Оскаров».
 Рик Бейкер (спецэффекты и специальный грим) — 7 «Оскаров».
Гэри Райдстром (звукорежиссер) — 7 «Оскаров».
 Фрэнсис Форд Коппола (режиссёр, сценарист и продюсер) — 6 «Оскаров» (1 — «Лучшая режиссура», 1 — «Лучший фильм»,  3 — «Лучший адаптированный сценарий», 1 — награда имени Ирвинга Тальберга).
 Алехандро Гонсалес Иньярриту — 5 «Оскаров» (2 — «Лучшая режиссура», 1 — «Лучший фильм», 1 — «Лучший оригинальный сценарий», 1 — «Премия за особые достижения»).
Альфонсо Куарон — 5 «Оскаров» (2 — «Лучшая режиссура», 1 — «Лучшая операторская работа», 1 — «Лучший монтаж», 1 — «Лучший фильм на иностранном языке»).
 Джон Барри — 5 «Оскаров» (4 — «Лучшая музыка», 1 — «Лучшая песня»).
 Джон Уильямс — 5 «Оскаров» (все — «Лучшая музыка»).
 Федерико Феллини — 5 «Оскаров» (4 — «Лучший фильм на иностранном языке», 1 — «Почётный Оскар»).
 Клинт Иствуд — 5 «Оскаров» (2 — «Лучшая режиссура», 2 — «Лучший фильм года», 1 — награда имени Ирвинга Тальберга).
 Ирен Шарафф (художница по костюмам) — 5 «Оскаров».
 Джон Форд — 4 «Оскара» (все — «Лучшая режиссура»).
 Джозеф Руттенберг — 4 «Оскара» (все — «Лучшая операторская работа»).
 Леон Шамрой — 4 «Оскара» (все — «Лучшая операторская работа»).
 Вуди Аллен — 4 «Оскара» (3 — «Лучший оригинальный сценарий», 1 — «Лучшая режиссура»).
 Братья Коэн — по 4 «Оскара» (1 — «Лучший оригинальный сценарий», 1 — «Лучший адаптированный сценарий», 1 — «Лучший режиссёр» и 1 — «Лучший фильм» у каждого).
 Ингмар Бергман — 4 «Оскара» (3 — «Лучший фильм на иностранном языке», 1 — «Почетный Оскар»).
Фрэнсис Макдорманд — 4 «Оскара» (3 — «Лучшая актриса», 1 — «Лучший фильм» как продюсер).

Актёры/актрисы
 Кэтрин Хепбёрн — 4 «Оскара» (все — «Лучшая актриса»).
 Дэниел Дэй-Льюис — 3 «Оскара» (все — «Лучший актёр»).
 Фрэнсис Макдорманд — 3 «Оскара» (все — «Лучшая актриса»).
 Мерил Стрип — 3 «Оскара» (2 — «Лучшая актриса», 1 — «Лучшая актриса второго плана»).
 Ингрид Бергман — 3 «Оскара» (2 — «Лучшая актриса», 1 — «Лучшая актриса второго плана»).
 Джек Николсон — 3 «Оскара» (2 — «Лучший актёр», 1 — «Лучший актёр второго плана»).
 Уолтер Бреннан — 3 «Оскара» (все — «Лучший актёр второго плана»).

Награды за дебютную роль и дебютную режиссуру 
Лучшая актриса
 Ширли Бут (1952) — Вернись, малышка Шеба
 Джули Эндрюс (1964) — Мэри Поппинс
 Барбра Стрейзанд (1968) — Смешная девчонка
 Марли Мэтлин (1986) — Дети меньшего бога

Лучший актёр второго плана
 Гарольд Рассел (1946) — Лучшие годы нашей жизни
 Хенг С. Нгор (1984) — Поля смерти

Лучшая актриса второго плана
 Гейл Сондергард (1936) — Энтони несчастный
 Катина Паксино (1943) — По ком звонит колокол
 Мерседес Маккэмбридж (1949) — Вся королевская рать
 Эва Мари Сейнт (1954) — В порту
 Джо Ван Флит (1955) — К востоку от рая
 Татум О’Нил (1973) — Бумажная луна
 Анна Пэкуин (1993) — Пианино
 Дженнифер Хадсон (2006) — Девушки мечты
 Лупита Нионго (2013) — 12 лет рабства

Молодёжная награда
 Клод Джарман (1946) — Оленёнок
  (1954) — 

Лучший режиссёр
 Делберт Манн (1955) — Марти
 Джером Роббинс (1961) — Вестсайдская история
 Роберт Редфорд (1980) — Обыкновенные люди
 Джеймс Брукс (1983) — Язык нежности
 Кевин Костнер (1990) — Танцующий с волками
 Сэм Мендес (1999) — Красота по-американски

«Большая пятёрка» 
«» называют получение за один раз пяти «основных» «Оскаров» за: лучший фильм, режиссуру, актёра, актрису и сценарий (оригинальный или адаптированный). Такими на данный момент являются три фильма:
 Это случилось однажды ночью (1934)
 Пролетая над гнездом кукушки (1975)
 Молчание ягнят (1991)

Наибольшее количество наград подряд
Лучшая актриса
 Луиза Райнер — Великий Зигфелд (1936) и Благословенная земля (1937)
 Кэтрин Хепбёрн — Угадай, кто придёт к обеду? (1967) и Лев зимой (1968)

Лучший актёр
 Спенсер Трейси — Отважные капитаны (1937) и Город мальчиков (1938)
 Том Хэнкс — Филадельфия (1993) и Форрест Гамп (1994)

Лучший актёр второго плана
 Джейсон Робардс — Вся президентская рать (1976) и Джулия (1977)

Лучшая актриса второго плана
нет последовательных побед

Лучший режиссёр
 Джон Форд — Гроздья гнева (1940) и Как зелена была моя долина (1941)
 Джозеф Лео Манкевич — Письмо трём жёнам (1949) и Всё о Еве (1950)
 Алехандро Гонсалес Иньярриту — Бёрдмэн (2014) и Выживший (2015)

Лучший фильм
 Дэвид Селзник — Унесённые ветром (1939) и Ребекка (1940)

Лучший монтаж
 Кирк Бакстер, Энгус Уолл — Социальная сеть (2011) и Девушка с татуировкой дракона (2012)

Лучший оригинальный сценарий
нет последовательных побед

Лучший адаптированный сценарий
 Джозеф Лео Манкевич — Письмо трём жёнам (1949) и Всё о Еве (1950)
 Роберт Болт — Доктор Живаго (1965) и Человек на все времена (1966)

Лучшая операторская работа
 Эммануэль Любецки — Гравитация (2013), Бёрдмэн (2014) и Выживший (2015)

Лучшая музыка
 Роджер Эденс — Пасхальный парад (1948), Увольнение в город (1949) и  (1950)
  — Янки Дудл Денди (1942) и  (1943)
 Франц Ваксман — Бульвар Сансет (1950) и Место под солнцем (1951)
 Альфред Ньюман —  (1952) и  (1953); а также Любовь — самая великолепная вещь на свете (1955) и Король и я (1956)
 Адольф Дойч — Семь невест для семерых братьев (1954) и Оклахома! (1955)
 Андре Превин — Жижи (1958) и Порги и Бесс (1959), а также Нежная Ирма (1963) и Моя прекрасная леди (1964)
 Леонард Розенман — Барри Линдон (1975) и На пути к славе (1976)
 Алан Менкен — Красавица и Чудовище (1991) и Аладдин (1992)
 Густаво Сантаолалья — Горбатая гора (2005) и Вавилон (2006)

Первые 
Первый человек, награждённый «Оскаром» повторно
 Льюис Майлстоун (1928, 1930)

Первый человек, номинированный на 11 «Оскаров»
 Бетт Дейвис — 11-я номинация за фильм Что случилось с Бэби Джейн? (1962)

Первый человек, номинированный одновременно в категориях «Лучшая актриса второго плана» и «Лучшая песня к фильму» 
 Мэри Джей Блайдж — Ферма «Мадбаунд» (2017)

Первый человек, номинированный одновременно в категориях «Лучшая актриса» и «Лучшая песня к фильму» 
 Леди Гага — Звезда родилась (2018)

Первая женщина, получившая «Оскар» за лучший фильм
 Джулия Филлипс — за фильм Афера (1973)

Первая женщина, получившая «Оскар» за лучшую режиссуру
 Кэтрин Бигелоу — за фильм Повелитель бури (2009)

Первая женщина, номинированная в категории «Лучшая операторская работа» 
 Рэйчел Моррисон — Ферма «Мадбаунд» (2017)

Первый фильм в формате 3D, номинированный на «Оскар»
 Аватар (2009)
 Вверх (2009)

Первый фильм в жанре фэнтези, номинированный на «Оскар» в категории «Лучший фильм»
 Властелин колец: Братство кольца (2001)

Первый супергеройский фильм, номинированный на «Оскар» в категории «Лучший фильм» 
 Черная пантера (2018)

Первый научно-фантастический фильм, номинированный на «Оскар» в категории «Лучший фильм»
Заводной апельсин (1971)

Первый фильм ужасов, номинированный в категории на «Оскар» «Лучший фильм» Изгоняющий дьявола (1973)

Первый мультипликационный фильм, номинированный на «Оскар» в категории «Лучший фильм»
 Красавица и Чудовище (1991)

Первый мультипликационный фильм, номинированный в категории «Лучший оригинальный сценарий»
 История игрушек (1995)

Первый мультипликационный фильм, получивший «Оскар» в технических категориях
 Суперсемейка (2004)

Первый мультипликационный фильм, номинированный на «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке»
 Вальс с Баширом (2008, )

Первый фильм не на английском языке, получивший «Оскар» за «Лучший фильм»
 Паразиты (2019, Республика Корея)

Первый фильм ужасов, получивший «Оскар» в категории «Лучший фильм»
 Молчание ягнят (1991)

Первый фильм в жанре фэнтези, получивший «Оскар» в категории «Лучший фильм» Властелин колец: возвращение короля (2003)

Первый научно-фантастический фильм, получивший «Оскар»  в категории «Лучший фильм»
 Форма воды (2017)

 Наибольшее количество номинаций без номинации «Лучший фильм»
 Девушки мечты (2006) — 8 номинаций, 2 победы

Первый фильм «для взрослых» (), получивший «Лучший фильм»
 Полуночный ковбой (1969)

Первый чернокожий актёр, получивший «Оскар»
 Сидни Пуатье — за главную роль в фильме Полевые лилии (1963)

Первая чернокожая актриса, получившая «Оскар» за главную роль
 Хэлли Берри — в фильме Бал монстров (2002)

Первая чернокожая актриса, получившая «Оскар» за роль второго плана
 Хэтти Макдэниел — в фильме Унесённые ветром (1939)

Первая чернокожая актриса, получившая 4 номинации на «Оскар»
 Виола Дэвис — 4-я номинация за фильм Ма Рейни: Мать блюза (2020)

Первая актриса, родившаяся в Африке, получившая «Оскар»
 Шарлиз Терон (род. в ЮАР) — за главную роль в фильме Монстр (2003)

Первый актёр, родившийся в Африке, номинированный на «Оскар»
 Джимон Хонсу (род в. Бенине) — за роль второго плана в фильме В Америке (2003)

Первая ближневосточная актриса, номинированная на «Оскар»
 Шохре Агдашлу (род. в Иране) — в номинации «Лучшая актриса второго плана» в фильме Дом из песка и тумана (2003)

Первая ближневосточная актриса, получившая «Оскар»
 Натали Портман (род. в Израиле) — в номинации «Лучшая женская роль» в фильме Чёрный лебедь (2010)

Первая  актриса азиатского происхождения, получившая «Оскар»
 Мишель Йео (род. в Малайзии) — в номинации «Лучшая женская роль» в фильме Всё везде и сразу (2023)

Первый актёр—мусульманин, получивший «Оскар»
 Махершала Али — в номинации «Лучшая мужская роль второго плана» в фильме Лунный свет (2016)

Первая актриса из Австралии, получившая «Оскар»
 Николь Кидман — за главную роль в фильме Часы (2002)

Первый австрийский актёр, получивший «Оскар» два раза подряд Кри́стоф Вальц — за роль второго плана в фильме Бесславные ублюдки (2009) и Джанго освобожденный (2012)

Первый скандинавский актёр, номинированный на «Оскар»
 Макс фон Сюдов (род. в Швеции)— за главную роль в фильме Пелле-завоеватель (1987)

Первая актриса, получившая «Оскар» за роль не на английском языке
 Софи Лорен — за главную роль в фильме Чочара (1960, на итальянском языке)

Первый актёр, получивший «Оскар» за роль не на английском языке
 Роберт де Ниро — за роль второго плана в фильме Крёстный отец 2 (1974, на итальянском языке)

Первый актёр, получивший «Оскар» за супергеройский фильм' Хит Леджер —  за роль второго плана в фильме Тёмный рыцарь (2008)

Первый ребёнок, номинированный на «Оскар»
 Джеки Купер (9 лет) — «Лучший актёр» в фильме Скиппи (1931)

Первая и единственная глухая актриса, получившая «Оскар»
 Марли Мэтлин — за главную роль в фильме Дети меньшего бога (1986)

Первый слабослышащий актёр, получивший «Оскар»
 Трой Коцур — за роль второго плана в фильме CODA: Ребёнок глухих родителей (2021)

Первый актёр, отказавшийся от «Оскара»
 Джордж Кэмпбелл Скотт — за главную роль в фильме Паттон (1970) 

Первая актриса, номинированная на «Оскар» посмертно
 Джинн Иглс — на главную роль в фильме Письмо (1929) 

Первый актёр, номинированный на «Оскар» посмертно
 Джеймс Дин — на главную роль в фильме К востоку от рая (1956)

Первый чернокожий актёр, номинированный на «Оскар» посмертно
 Чедвик Боузман — на главную роль в фильме Ма Рейни: Мать блюза (2020)

Первый актёр, получивший «Оскар» посмертно
 Питер Финч — за главную роль в фильме Телесеть (1976)

 Самые молодые и пожилые 
Самая молодая актриса, получившая «Оскар»
 Ширли Темпл — 7 лет, Молодёжная награда Академии, Сияющие глазки (1934)

Самый молодой актёр, номинированный на «Оскар»
 Джастин Генри — 8 лет, «Лучший актёр второго плана», Крамер против Крамера (1979)

Самая молодая актриса, получившая «Оскар» в главной актёрской категории
 Марли Мэтлин — 21 год, «Лучшая актриса», Дети меньшего бога (1986)

Самый молодой актёр, получивший «Оскар» в главной актёрской категории
 Эдриен Броуди — 29 лет, «Лучший актёр главной роли» за роль Владислава Шпильмана в фильме «Пианист» (2002)

Самая молодая актриса, номинированная на «Оскар» в главной актёрской категории
 Кувенжаней Уоллис — 9 лет, «Лучшая актриса», Звери дикого Юга (2012)

Самый молодой актёр, номинированный на «Оскар» в главной актёрской категории
 Джеки Купер — 9 лет, «Лучший актёр главной роли» за роль Скиппи Скиннера в фильме «Скиппи» (1931)

Самый молодой человек, получивший «Оскар»
 Ширли Темпл — в возрасте 6 лет, «Молодёжная награда Академии» (1934, первая награда в этой номинации, упразднена в 1960 году)

Самый молодой победитель в категории «Лучший оригинальный сценарий»
 Бен Аффлек — 25 лет, Умница Уилл Хантинг (1997)

Самый молодой победитель в категории «Лучший режиссёр»
 Дэмьен Шазелл — 32 года и 38 дней, Ла-Ла Ленд (2016)
 Норман Таурог — 32 года и 260 дней, Скиппи (1931)

Самый молодой номинант в категории «Лучший режиссёр»
 Джон Синглтон — 24 года, Ребята по соседству (1991)

Самый пожилой человек, когда-либо номинированный на «Оскар»
 Джон Уильямс — 91 год, «Лучшая музыка к фильму», Фабельманы (2023)

Самый пожилой победитель в категории «Лучший режиссёр»
 Клинт Иствуд — 74 года, Малышка на миллион (2004)

Самый пожилой номинант в категории «Лучший режиссёр»
 Джон Хьюстон — 79 лет, Честь семьи Прицци (1989)

Самый пожилой актёр, получивший «Оскар»
 Энтони Хопкинс — 83 года, «Лучший актёр», Отец (2020)

Самый пожилой актёр, получивший «Оскар» в главной актёрской категории
 Энтони Хопкинс — 83 года, «Лучший актёр», Отец (2020)

Самая пожилая актриса, получившая «Оскар» в главной актёрской категории
 Джессика Тэнди — 80 лет, «Лучшая актриса», Шофёр мисс Дэйзи (1989)

Самый пожилой актёр, номинированный на «Оскар»
 Кристофер Пламмер — 88 лет, «Лучший актёр второго плана», Все деньги мира (2017)

Самая пожилая актриса, номинированная на «Оскар»
 Глория Стюарт — 87 лет, «Лучшая актриса второго плана», Титаник (1997)

Самая пожилая актриса, номинированная на «Оскар» в главной актёрской категории
 Эммануэль Рива — 85 лет, «Лучшая актриса», Любовь (2012)

 Фильмы 
Больше всего номинаций (14)
 Всё о Еве (1950)
 Титаник (1997)
 Ла-Ла Ленд (2016)

Больше всего побед (8), кроме «Лучшего фильма»
 Кабаре (1972)

Больше всего номинаций (11), но ни одной победы
 Поворотный пункт (1977)
 Цветы лиловые полей (1985)

Больше всего номинаций (14), но без победы в категории «Лучший фильм»
 Ла-Ла Ленд (2016)

Больше всего побед (5), но без номинации на «Лучший фильм»
 Злые и красивые (1952)

Меньше всего побед (1) у «Лучшего фильма»
 Бродвейская мелодия (1930)
 Гранд-отель (1932)
 Мятеж на «Баунти» (1935)

Больше всего номинаций в «технических» категориях (все 7)
 Титаник (1997)
 Хозяин морей: На краю земли (2003)
 Звёздные войны. Эпизод IV: Новая надежда (1977)
 Выживший (2015)
 Безумный Макс: Дорога ярости (2015)

 Актёры и актрисы 
Больше всего номинаций подряд за «Лучшую женскую роль»
 Бетт Дейвис — с 1938 по 1942 годы включительно
 Грир Гарсон — с 1941 по 1945 годы включительно

Больше всего номинаций подряд за «Лучшую мужскую роль»
 Марлон Брандо — с 1951 по 1954 годы включительно

Больше всего номинаций подряд за «Лучшую женскую роль второго плана»
 Телма Риттер — c 1950 по 1953 годы включительно

Больше всего номинаций за актёрскую работу (21)
 Мерил Стрип

Больше всего номинаций за актёрскую работу (8), но без побед
 Питер О’Тул

Больше всего номинаций за актёрскую работу (8), но без побед
 Гленн Клоуз

Самый длинный период между победами
 Кэтрин Хепбёрн — с 1934 по 1982 годы (48 лет)
 Хелен Хейс — с 1932 по 1971 годы (39 лет)

Самый длинный период между номинациями 
 Джадд Хирш — с 1981 по 2023 годы (42 года)

Наибольшее количество посмертных номинаций (2)
 Джеймс Дин — за фильмы К востоку от рая (1955) и Гигант (1956)

За актёрскую работу при наименьшем экранном времени
 Дэвид Нивен — победа в номинации «Лучшая мужская роль» в фильме За отдельными столиками (1958) (15 мин. 38 сек.)
 Гермиона Баддели — номинация в категории «Лучшая женская роль второго плана» в фильме Путь наверх (1959) (2 мин. 32 сек.)
 Беатрис Стрейт — победа в номинации «Лучшая женская роль второго плана» в фильме Телесеть (1976) (5 мин. 40 сек.)
 Энтони Хопкинс — победа в номинации «Лучшая мужская роль» в фильме Молчание ягнят (1991) (16 мин.)

Наибольшее количество побед чернокожего актёра (2)
 Дензел Вашингтон — «Лучший актёр второго плана» в фильме Слава (1989) и «Лучший актёр» в фильме Тренировочный день (2001)
Махершала Али — «Лучший актёр второго плана» в фильме Лунный свет (2016) и «Лучший актёр второго плана» в фильме Зеленая книга (2018)

Наибольшее количество наград за исполнение одной роли (2)
 Гарольд Рассел, сыгравший роль в фильме Лучшие годы нашей жизни (1946), получил 2 награды: в номинации «Лучший актёр второго плана» и «Почётную» (по просьбе ветеранов Второй мировой войны)

Номинирование за лучшую роль (главную или второго плана) в четырёх разных десятилетиях
 Джин Хэкмен — в 1960-х, 1970-х, 1980-х, 1990-х годах
 Дастин Хоффман — в 1960-х, 1970-х, 1980-х, 1990-х годах
 Майкл Кейн — в 1960-х, 1970-х, 1980-х, 2000-х годах
 Джек Николсон — в 1970-х, 1980-х, 1990-х, 2000-х годах
 Дайан Китон — в 1970-х, 1980-х, 1990-х, 2000-х годах
 Роберт Дювалл — в 1970-х, 1980-х, 1990-х, 2010-х годах
 Роберт Де Ниро — в 1970-х, 1980-х, 1990-х, 2010-х годах
 Аль Пачино — в 1970-х, 1980-х, 1990-х, 2020-х годах
 Джефф Бриджес — в 1970-х, 1980-х, 2000-х, 2010-х годах
 Морган Фриман — в 1980-х, 1990-х, 2000-х, 2010-х годах
 Том Хэнкс — в 1980-х, 1990-х, 2000-х, 2020-х годах
 Дензел Вашингтон — в 1990-х, 2000-х, 2010-х, 2020-х годах
 Брэд Питт — в 1990-х, 2000-х, 2010-х, 2020-х годах
 Кейт Бланшетт — в 1990-х, 2000-х, 2010-х, 2020-х годах
 Леонардо ДиКаприо — в 1990-х, 2000-х, 2010-х, 2020-х годах

Номинирование за лучшую роль (главную или второго плана) в пяти разных десятилетиях
 Кэтрин Хепбёрн — в 1930-х, 1940-х, 1950-х, 1960-х, 1980-х годах
 Мерил Стрип — в 1970-х, 1980-х, 1990-х, 2000-х, 2010-х годах
 Фрэнсис МакДорманд — в 1980-х, 1990-х, 2000-х, 2010-х, 2020-х годах

Долгожители
 Луиза Райнер, дважды победившая в категории «Лучшая актриса» (в 1937 и 1938 годах), умерла в возрасте 104 лет. Соответственно она является единственным человеком, обладавшим «Оскаром» наиболее продолжительное время, — с 1936 по 2014 годы (77 лет и 10 месяцев).
 Оливия де Хэвилленд, обладательница двух наград — в 1947 и 1950 годах — скончалась в возрасте 104 лет.
 Джордж Бёрнс, победивший в категории «Лучший актёр второго плана» в 1976 году, скончался в возрасте 100 лет. Первый в истории кинематографа мужчина-лауреат «Оскара», перешагнувший 100-летний рубеж. 
 Кирк Дуглас, лауреат почётного «Оскара» за выдающуюся карьеру (1996). Второй в истории кинематографа мужчина-лауреат «Оскара», перешагнувший 100-летний рубеж. Скончался в возрасте 103 лет.
 Глория Стюарт, номинировавшаяся в категории «Лучшая актриса второго плана» в 1998 году, скончалась в возрасте 100 лет.

 Прочее 
Больше всего номинаций (59)
 Уолт Дисней

Больше всего номинаций без побед
 Грег П. Расселл (звукорежиссёр) — 16 безуспешных номинаций в категории «Лучший звук»

Больше всего безуспешных номинаций среди ныне живущих (48)
 Джон Уильямс (композитор, имеет 5 побед)

Номинирование за лучшую музыку и за лучшую песню в семи разных десятилетиях
 Джон Уильямс (композитор) — в 1960-х, 1970-х, 1980-х, 1990-х, 2000-х, 2010-х, 2020-х годах

Больше всего номинаций среди женщин (35)
 Эдит Хэд (художница по костюмам)

Наибольшее количество номинаций на «Лучшую режиссуру» за один год (2)
 Майкл Кёртис за фильмы Ангелы с грязными лицами и  (1938)
 Стивен Содерберг за фильмы Эрин Брокович и Траффик (2000)

Пары режиссёров, победившие в номинации «Лучшая режиссура» за совместную работу
 Роберт Уайз и Джером Роббинс за фильм Вестсайдская история (1962)
 Джоэл Коэн и Итан Коэн за фильм Старикам тут не место (2008)
 Дэниел Кван и Дэниел Шайнерт за фильм Всё везде и сразу (2023)

Сиквелы, победившие в номинации «Лучший фильм года»
 Крёстный отец 2 (1974)
 Властелин колец: Возвращение Короля (2003)

Ремейки, победившие в номинации «Лучший фильм года»
 Отступники (2006)
 CODA: Ребёнок глухих родителей (2021)

Наибольшее количество побед и номинаций в серии
 Властелин колец, трилогия (2001—2003) — 30 номинаций, 17 побед

Наибольшее количество номинаций «За оригинальный сценарий»
 Вуди Аллен — 16 номинаций, 3 победы

Наибольший перерыв между выходом на экраны и получением «Оскара» (20 лет)
 Огни рампы (1952). Фильм получил награду только в 1973 году, так как был показан на широком экране в округе Лос-Анджелес только в 1972 году, что предписано правилами вручения «Оскара»

Наибольшее количество посмертных побед (2)
 Уильям Аллен Хорнинг (художник-постановщик) — за фильмы Жижи (1958) и Бен-Гур (1959)

Наибольшее количество посмертных номинаций (4)
 Ховард Эшман (автор песен)

Наибольшее количество различных категорий у одного человека
 Кеннет Брана: восемь номинаций в семи категориях (победа в одной):
 Лучший фильм
 Лучшая режиссёрская работа (дважды)
 Лучшая мужская роль
 Лучшая мужская роль второго плана
 Лучший адаптированный сценарий
 Лучший оригинальный сценарий (победа)
 Лучший игровой короткометражный фильм

Самый кассовый фильм, получивший «Оскар» за «Лучший фильм»

 Титаник с 2 187 463 944 $

Самый некассовый фильм, получивший «Оскар» за «Лучший фильм»

 CODA: Ребёнок глухих родителей с 1 100 000 $

Большее число номинаций за режиссуру в один год у одного человека

 Стивен Содерберг — Траффик (победа) и Эрин Брокович (номинация)

Большинство актёрских наград за роль одного и того же персонажа

 За исполнение роли Вито Корлеоне выиграли: 
 Марлон Брандо — Лучший актёр за фильм Крёстный отец (1972)
 Роберт Де Ниро — Лучший актёр второго плана за фильм Крёстный отец 2 (1974)
 За исполнение роли Джокера выиграли:
 Хит Леджер — Лучший актёр второго плана за фильм Тёмный рыцарь (2008) 
 Хоакин Феникс — Лучший актёр за фильм Джокер (2019)
За исполнение роли Аниты выиграли:
Рита Морено — Лучшая актриса второго плана за фильм Вестсайдская история]] (1961)
Ариана Дебос — Лучшая актриса второго плана за фильм [[Вестсайдская история (фильм, 2021)|Вестсайдская история (2021)

Номинирование актрис за роль одного и того же персонажа, но в разных возрастных категориях
 За исполнение роли Роуз в фильме Титаник (1997): 
 Кейт Уинслет и Глория Стюарт
 За исполнение роли Айрис Мёрдок в фильме Айрис (2001):
 Кейт Уинслет и Джуди Денч
 За исполнение роли Леды в фильме Незнакомая дочь (2021):
 Джесси Бакли и Оливия Колман

Самое длинное название фильма из номинированных (110 знаков в оригинале)
 Следующий фильм о Борате: передача огромной взятки американскому режиму для получения выгоды некогда славным народом Казахстана () (2020)

Единственный человек, номинированный за актёрскую работу, сценарий, режиссуру и продюсирование одного фильма
 Уоррен Битти за фильмы Небеса могут подождать (1978) и Красные (1981).

Лауреаты, наряду с премией «Оскар» получившие Нобелевскую премию
 Джордж Бернард Шоу — Нобелевская премия по литературе (1925) и «Оскар» за лучший сценарий (1939).
 Боб Дилан — «Оскар» за лучшую песню к фильму (2001) и Нобелевская премия по литературе (2016).

Единственный человек в мире, наряду с премией «Оскар» получивший Букеровскую премию
 Рут Правер Джхабвала — Букеровская премия (1975) и «Оскар» за лучший адаптированный сценарий (дважды: 1987, 1993).

 См. также 
 
 
 
 
 
 Список лауреатов премий «Оскар», «Эмми», «Грэмми» и «Тони»
 Список посмертных лауреатов и номинантов премии «Оскар»
 
 
 
  — сайт, отслеживающий и собирающий статистику по всем церемониям награждения/номинаций на «Оскар»

 Примечания 

 Ссылки 
 Официальный сайт «Оскара»
 База данных «Оскара»
 Filmsite.org
 Analyzing Oscar: Deconstructing the Academy Awards на media-awareness.ca
 Сбор статистики по «Оскару» на 
 Оскар — 12 самых любопытных фактов на ''yesway.ru

Списки:Кинопремия «Оскар»
Списки:Кинематограф
Рекорды